355 километр — остановочный пункт на 355 километре Бологое-Полоцкой линии Октябрьской железной дороги В Невельском районе Псковской области. Представляет собой низкую однопутную платформу. Останавливается пригородный поезд Великие Луки — Невель.

Примечания

Ссылки 
 Псковские железные дороги. Остановочный пункт 355 километр Бологое-Полоцкой линии

Остановочные пункты Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Великолукского района